Night Moves steht für:
 Night Moves, Originaltitel von Die heiße Spur (Film), US-amerikanischer Film von Arthur Penn (1975)
 Night Moves (2013), US-amerikanischer Film von Kelly Reichardt (2013) 
 Night Moves (Album) Musikalbum von Bob Seger & The Silver Bullet Band (1976)